Mid-Season Invitational 2017 — 3-й розыгрыш международного турнира по компьютерной игре League of Legends. Турнир проходил в Бразилии, начался 28 апреля 2017 года и завершился 21 мая 2017 года. Это первый в истории Mid-Season Invitational, участниками которого стали чемпионы весенних сплитов всех профессиональных лиг по League of Legends. Основная часть турнира прошла на Олимпийской арене Рио, матчи предварительной стадии MSI 2017 состоялись в студии CBLoL. Первый международный турнир по League of Legends, транслировавшийся на российском спортивном телеканале.

Призовой фонд турнира был частично сформирован за счёт краудфандинга — продаж образа «Завоевательница» для чемпиона Карма (), который стоил 975 единиц внутриигровой валюты (₽ 341,25).

Распределение команд по этапам 
В отличие от розыгрыша MSI 2016 года, в турнире участвовали победители всех 13 профессиональных лиг по League of Legends. Квоты в несколько стадий турнира были распределены между лигами согласно результатам их представителей на Mid-Season Invitational и League of Legends World Championship за последние два сезона:
 8 Чемпионов весеннего сплита лиг упразднённого International Wildcard участвовали в первом раунде предварительной стадии. Команды были поделены случайным образом на две группы — по две команды из первой корзины и две из второй в каждой. Формат: два круга матчей до одной победы по системе «каждый с каждым» в каждой из групп.
 Чемпионы весеннего сплита LMS и NA LCS были посеяны в разные пары второго раунда предварительной стадии. Их соперники определились случайным образом из числа победителей групп первого раунда предварительной стадии.
 Чемпионы весеннего сплита LCK, EU LCS и LPL начали MSI с групповой стадии, в которую также попали 3 команды из второго раунда предварительной стадии.
 4 команды из групповой стадии прошли в раунд плей-офф, а представляемые ими регионы получили статус 1-х сеяных при жеребьёвке групповой стадии ЧМ-2017. Лучшая команда из числа тех, что представляют упразднённый International Wildcard получила путевку в групповую стадию Чемпионата мира по League of Legends 2017.

Участники

Предварительная стадия

Первый раунд 

Жеребьёвка

Группа A

Группа B

Второй раунд 
Победители «best-of-three» матчей второго раунда прошли в групповую стадию, проигравшие попали в третий раунд.

Третий раунд 
Победитель третьего раунда, состоящего из единственного «best-of-three» матча, попал в групповую стадию турнира. GIGABYTE Marines одержали победу над SuperMassive eSports со счётом 3:1 и обеспечили 2 места для Garena Premier League на Чемпионате мира по League of Legends 2017.

Групповая стадия

Турнирная таблица

Влияние на ЧМ-2017

Плей-офф

Сетка турнира

Комментарии

Примечания 

Спорт в Бразилии в 2017 году
Mid-Season Invitational
Киберспорт в Бразилии
Апрель 2017 года
Май 2017 года